Mikhaïl Olegovitch Birioukov - en russe :  (Mihail Olegovič Birûkov) et en anglais :  (né le  à Iaroslavl en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Carrière en club 
Formé au Lokomotiv Iaroslavl, il commence sa carrière en senior en 2001 avec l'équipe réserve dans la Pervaïa liga, le troisième niveau national. Pendant plusieurs saisons, il s'aguérit dans différents clubs de Vyschaïa liga. Il débute dans la Superliga 2007 avec le HK MVD. Durant la saison 2008-2009, il intègre l'effectif du HK Dinamo Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il remporte l'or au championnat du monde 2008.

Statistiques 

| 2001-2002 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa Liga || 2 || || || || || || || || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || HK Dmitrov || Pervaïa Liga || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Kapitan Stoupino || Vyschaïa Liga || 8 || || || || || 23 || 5,71 || || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Molot Prikamie Perm || Vyschaïa Liga || 37 || || || || || 57 || 1,72 || || || 4 || 7 || || || || 15 || || || || 10
|-
| 2006-2007 || Molot Prikamie Perm 2 || Pervaïa Liga || 2 || || || || || || || || || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || HK MVD || Superliga || 46 || || || || || 114 || 2,54 || 91,1 || || 2 || 3 || || || || 12 || 4,14 || 86,0 || || 2
|-
| 2008-2009 || HK MVD || KHL || 13 || 3 || 6 || 3 || 626 || 30 || 2,87 || 88,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HK Dinamo Moscou || KHL || 10 || 4 || 4 || 1 || 534 || 22 || 2,47 || 89,1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 25 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || HK Dinamo Moscou || KHL || 32 || 14 || 8 || 5 ||  || 75 || 2,76 || 90,6 || 0 || 10 || 1 || 0 || 0 || 20 || 0 || 0,00 || 100 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 39 || 16 || 10 || 10 ||  || 78 || 2,26 || 91,8 || 4 || 10 || 2 || 0 || 1 || 68 || 6 || 5,26 || 85,7 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 39 || 16 || 14 || 9 ||  || 84 || 2,21 || 93,0 || 6 || 4 || 4 || 1 || 2 || 210 || 17 || 4,85 || 87,9 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 23 || 6 || 12 || 3 ||  || 65 || 3,04 || 90,4 || 2 || 25 || 3 || 2 || 1 || 184 || 6 || 1,96 || 92,9 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 32 || 7 || 20 || 2 ||  || 97 || 3,35 || 89,6 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HK CSKA Moscou || KHL || 3 || 2 || 0 || 1 || 185 || 4 || 1,30 || 95,2 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 40 || 2 || 3,00 || 81,8 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 17 || 4 || 8 || 1 || 896 || 46 || 3,08 || 90,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 18 || 5 || 6 || 5 ||  || 34 || 1,96 || 92,3 || 1 || 2 || 2 || 0 || 1 || 68 || 6 || 5,26 || 75,0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 23 || 9 || 7 || 1 ||  || 38 || 1,81 || 92,6 || 3 || 0 || 3 || 0 || 2 || 115 || 5 || 2,60 || 91,5 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || HK Sarov || VHL || 1 || 0 || 0 || 1 || 64 || 3 || 2,82 || 88,9 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 16 || 1 || 14 || 0 || 847 || 54 || 3,83 || 90,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 13 || 5 || 3 || 0 || 718 || 21 || 1,75 || 94,0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 213 || 6 || 1,69 || 94,8 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || HK Sarov || VHL || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 || 2,00 || 95,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HK Vitiaz || KHL || 15 ||5||7||1||820||36||2,63||92,1||1||2 ||- || - || - || - || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
KHL
 2010-2011 : nommé meilleur gardien de but du mois d'octobre.
2011 : sélectionné avec l'équipe Est au troisième Match des étoiles (en remplacement de Karri Rämö blessé).
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Est.

Références 

Naissance en octobre 1985
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Dmitrov
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Kapitan Stoupino
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Champion du monde de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Sarov
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK Vitiaz
Naissance à Iaroslavl